A 2013-as MotoGP-világbajnokság a sorozat hatvanötödik idénye. A szezon április 7-én kezdődött és november 10-én ért véget. A versenynaptár tizennyolc versenyt tartalmazott. Jorge Lorenzo a világbajnoki címvédő.

Versenyek 
Az előzetes versenynaptárat 2012. szeptember 19-én tették közzé. November 23-án frissítették, miszerint az argentin nagydíjat 2014-re halasztják. Az Egyesült Államokban három helyszínen versenyeznek, Laguna Seca és Indianapolis mellett Austin-ban, a Circuit of the Americas elnevezésű versenypályán is rendeznek futamot. A 2000 óta futó, Estorilban megrendezett portugál nagydíj kimaradt a versenynaptárból.

A szezon előtt 

Megjegyzések:

1 Az adott napon két vagy három edzés zajlott a kategóriának, s a táblázat az összesített legjobb időt tartalmazza.

A világbajnokság állása

Versenyzők

MotoGP

Moto2

Moto3

Csapatok

MotoGP

Moto2

Moto3

Konstruktőrök

MotoGP

Moto2

Moto3

Versenyzők, csapatok

MotoGP 
Az előzetes nevezési listát 2012. november 28-án hozták nyilvánosságra.

Csapatváltások 
 Aojama Hirosi FTR Moto pilóta → Avintia Racing pilóta
 Héctor Barberá Pramac Racing pilóta → Avintia Blusens pilóta
 Claudio Corti Inmotec pilóta → Forward Racing pilóta
 Andrea Dovizioso Monster Yamaha Tech 3 pilóta → Ducati MotoGP Team pilóta
 James Ellison Paul Bird Motorsport pilóta →
 Yonny Hernández Avintia Blusens pilóta → Paul Bird Motorsport pilóta
 Andrea Iannone Moto2 pilóta → Pramac Racing pilóta
 Michael Laverty Brit Superbike pilóta → Paul Bird Motorsport pilóta
 Marc Márquez Moto2 pilóta → Repsol Honda pilóta
 Mattia Pasini Speed Master pilóta → Moto2 pilóta
 Michele Pirro Gresini Racing pilóta →
 Valentino Rossi Ducati MotoGP Team pilóta → Yamaha Factory Racing pilóta
 Iván Silva Avintia Blusens pilóta →
 Bradley Smith Moto2 pilóta → Monster Yamaha Tech 3 pilóta
 Ben Spies Yamaha Factory Racing pilóta → Pramac Racing pilóta
 Bryan Staring Superbike pilóta → Gresini Racing pilóta
 Casey Stoner Repsol Honda pilóta → Visszavonult

Csapatváltozások 
 Cardion AB Motoracing Ducati-ról Apriliára váltott.
 A CRT-s Forward Racing, a IodaRacing Project és a Paul Bird Motorsport egy versenyzőről két versenyzőre váltott.

Moto2 
Az előzetes nevezési listát 2012. november 28-án hozták nyilvánosságra.

Megjegyzések:

1: A brit ESGP csapat szerepelt az előzetes nevezési listán, szerződtetett versenyzője a szintén brit Gino Rea volt, de az istálló februárban bejelentette, hogy nem vesz részt a világbajnokságon. A csapat a tervek szerint egy FTR vázas motorral állt volna rajthoz.

Moto3 
Az előzetes nevezési listát 2012. november 28-án hozták nyilvánosságra.

Jegyzetek

További információk 
 MotoGp hivatalos oldala

2013